Кубинская национальная серия (, ) — профессиональная бейсбольная лига, высший дивизион системы бейсбольных соревнований на Кубе. Основана в 1961 году после революции и прекращения деятельности Кубинской лиги, которая сотрудничала с американской Главной лигой бейсбола.

В состав лиги входит шестнадцать команд, представляющих все провинции страны. Победитель соревнований представляет Кубу в Карибской серии — турнире среди чемпионов стран Латинской Америки.

Действующим чемпионом является клуб «Лас-Тунас Леньядорес». Самой титулованной командой лиги является «Индустриалес Леонес», представляющий Гавану.

История 
Кубинская национальная серия была основана в 1961 году. До этого на острове функционировала Кубинская лига, в состав которой входило всего четыре команды. Лига сотрудничала с МЛБ, игроки которой приезжали в кубинские команды во время межсезонья. После прихода к власти Фиделя Кастро дипломатические отношения между США и Кубой были разорваны. Лучшие кубинские бейсболисты перестали уезжать в американские лиги. На острове была создана новая система соревнований, способствовавшая росту популярности игры, прогрессу местных игроков и дальнейшему доминированию национальной сборной в международных турнирах. В первом сезоне принимало участие четыре клуба, большинство игр турнира состоялось в Гаване. До 1970-х годов, когда был сделан акцент на успех сборной в международных турнирах, кубинские игроки имели статус любителей и не получали вознаграждение за свои выступления.

Команды новой лиги создавались по географическому принципу, чтобы представлять в турнире каждую из провинций страны. Все клубы являются государственными и управляются Национальным институтом спорта, образования и туризма. Переходы игроков между командами не осуществляются, все спортсмены, как правило, представляют свои родные провинции. Кроме основных соревнований, в разное время проводились дополнительные турниры. В период с 1975 по 1995 год летом разыгрывался чемпионат Выборочной серии, в которой участвовали сборные всех звёзд восьми регионов страны. С 2002 по 2005 год летом проводился турнир Суперлиги с участием четырёх или пяти клубов. В 1990-х года дважды был разыгран Кубок революции. Во всех случаях, искусственно созданные команды, игравшие в самое жаркое и влажное время года, не пользовались популярностью среди болельщиков.
 
В 1966 году лига была расширена до шести команд, а ещё через два года до двенадцати. Все провинции острова представлены в соревнованиях с 1970-х годов. Начиная с сезона 1985/86 победитель соревнований определяется в играх плей-офф. Из-за изменения числа команд, структура проведения соревнований неоднократно изменялась. С 2012 года разделение на лиги и дивизионы отсутствует. С 2013 года чемпионат проводится в два этапа, по итогам которых определяются четыре участника игр плей-офф.

В 1970-х годах лига перенесла скандал, связанный с договорными матчами. По масштабам он существенно уступал махинациям во время Мировой серии 1919 года и коррупции в Тайваньской лиге в конце 1990-х годов, но ряд игроков «Индустриалес» были дисквалифицированы пожизненно.

В начале XXI века участились случаи бегства кубинских спортсменов в США. Толчком к росту их числа стал контракт на сумму 30 млн долларов, подписанный питчером Аролдисом Чапманом с клубом «Цинциннати Редс». В 2014 и 2015 годах с Кубы нелегально уехало около ста пятидесяти бейсболистов. В апреле 2019 года решением администрации президента США Дональда Трампа было отменено соглашение между МЛБ и Федерацией бейсбола Кубы, по которому игроки с острова могли легально переходить в американские команды.

Клубы

Победители

Рекордсмены лиги 

* Данные по состоянию на 21 мая 2019

Примечания

Ссылки 
 Beisbol Cubano
 Baseball de Cuba
 Cuban National Series Encyclopedia and History

Бейсбольные организации
Организации, основанные в 1961 году
Соревнования по бейсболу
Спорт на Кубе